Pułki piechoty (strzelców) noszące numer „3”:

Wojska Polskiego 
Armii koronnej i armii litewskiej:
 3 Regiment Pieszy Buławy Polnej Litewskiej 1776-1794
 3 Regiment Pieszy Czapskiego 1790-1794

Armii Księstwa Warszawskiego:
 3 Pułk Piechoty Legii Warszawskiej 1806-1807 → 3 Pułk Piechoty
 3 Pułk Piechoty 1807-1813
 3 Pułk Piechoty Legii Kaliskiej 1806-1807 → 7 Pułk Piechoty 1807-1813
 3 Pułk Piechoty Legii Poznańskiej 1806-1807 → 11 Pułk Piechoty 1807-1813
 3 Pułk Piechoty Galicyjsko-Francuskiej 1809 → 15 Pułk Piechoty

Wojska Polskiego Królestwa Kongresowego:
 3 Pułk Piechoty Liniowej 1815-1831
 3 Pułk Strzelców Pieszych 1815-1831

Polskich formacji wojskowych w czasie I wojny światowej:
 3 Pułk Strzelców Polskich 1917-1918 w Rosji
 3 Pułk Strzelców Polskich im. Henryka Dąbrowskiego 1918-1920 na Syberii
 3 Pułk Strzelców im. ks. Józefa Poniatowskiego 1918-1919 we Włoszech i Francji → 1 Instrukcyjny Pułk Grenadierów-Woltyżerów
 3 Pułk im. Garibaldiego 1919 we Włoszech i Francji → 9 Pułk Strzelców Polskich → 9 Pułk Strzelców Pieszych → 51 Pułk Piechoty Strzelców Kresowych 1919-1939
 3 Pułk Strzelców Polskich 1918-1919 we Francji → 3 Pułk Strzelców Pieszych 1919 → 45 Pułk Piechoty Strzelców Kresowych 1919-1939
 3 Pułk Instrukcyjny 1919 we Francji → 15 Pułk Strzelców Polskich → 15 Pułk Strzelców Pieszych → 149 Pułk Strzelców Kresowych → 49 Pułk Piechoty → 49 Huculski Pułk Strzelców
 3 Pułk Strzelców Wielkopolskich 1919 → 57 Pułk Piechoty Wielkopolskiej 1919-1939
 3 Pułk Piechoty Legionów Polskich (1915-1917)
 3 Pułk Piechoty Polskiej Siły Zbrojnej „Polnische Wehrmacht” 1918-1919 → 9 Pułk Piechoty Legionów 1919-1939

Wojska Polskiego II RP (Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie i Armii Krajowej):
 3 Pułk Strzelców Lwowskich 1918 → III/2 Pułku Strzelców Lwowskich → 39 Pułk Piechoty Strzelców Lwowskich
 3 Pułk Strzelców Lwowskich (były 30 Pułk Piechoty im. króla Jana Sobieskiego) 1919 → 40 Pułk Piechoty „Dzieci Lwowskich”
 3 Pułk Piechoty Legionów 1919–1939
 3 Pułk Strzelców Podhalańskich 1919–1939
 3 Pułk Syberyjski (były 101 Pułk Piechoty Rezerwowy) 1921 → 84 Pułku Piechoty 1921-1934 → 84 Pułk Strzelców Poleskich 1934-1939
 3 Pułk Piechoty KOP 1939
 3 Pułk Grenadierów Śląskich 1939–1940 we Francji
 3 Pułk Strzelców Podhalańskich AK 1943–1945

Ludowego Wojska Polskiego:
 3 Berliński Pułk Piechoty 1943-1955 → 3 Berliński Pułk Zmechanizowany im. kpt. Eugeniusza Oksanicza
 3 Zapasowy Pułk Piechoty 1944-1945

Armii obcych 
Armii francuskiej:
 3 Pułk Grenadierów Pieszych Gwardii Cesarskiej

Cesarskiej i królewskiej Armii:
 Morawski Pułk Piechoty Nr 3 1869–1918
 3 Bośniacko-Hercegowiński Pułk Piechoty 1894-1918
 3 Tyrolski Pułk Strzelców Cesarskich 1895-1918
Cesarsko-królewskiej Obrony Krajowej
 Pułk Piechoty Obrony Krajowej Graz Nr 3 1889–1917
Królewsko-węgierskiej Obrony Krajowej:
 3 Pułk Piechoty Honwedu 1886–1918

Armii Cesarstwa Niemieckiego:
 3 Pułk Piechoty Królestwa Prus od 1670
 3 Pułk Grenadierów im. Króla Fryderyka Wilhelma II (2 Wschodniopruski) 1685-1918

Wehrmachtu:
 3 Pułk Piechoty Zmotoryzowanej
 3 Zapasowy Pułk Piechoty (niem. Infanterie-Ersatz-Regiment 3) 1939-1942 → 3 Zapasowy Pułk Grenadierów (zmotoryzowany) → 3 Zapasowy Pułk Grenadierów Pancernych → 3 Rezerwowy Pułk Grenadierów Pancernych

Armii Imperium Rosyjskiego:
 3 Fiński Pułk Strzelców Imperium Rosyjskiego (ros. 3-й Финляндский стрелковый полк)
 3 Narewski Pułk Piechoty (ros. 3-й пехотный Нарвский генерал-фельдмаршала князя Михаила Голицына полк)
 3 Pernowski Pułk Grenadierów (ros. 3-й гренадерский Перновский Короля Фридриха-Вильгельма IV)
 3 Pułk Strzelców Imperium Rosyjskiego (ros. 3-й стрелковый полк)

„Białej armii”
 3 Barnaulski Syberyjski Pułk Strzelecki (ros. 3-й Барнаульский Сибирский стрелковый полк)
 3 Północny Pułk Strzelecki (ros. 3-й Северный стрелковый полк)

Armii włoskiej
 3 Pułk Bersalierów (wł. 3º Reggimento bersaglieri) 1871-1943, 1946-1975 i od 1991